Афимьино — название населённых пунктов в России:

 Афимьино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Афимьино — деревня в Калининском районе Тверской области.